Leonardo Correia Caldi (São Paulo, 7 de mayo de 1988), más conocido como Leonardo Caldi, es un empresario y jefe de prensa brasileño. Es socio fundador de Caldi Comunicação, con sede en Brasil.

Vida personal 
Su madre es Maria Arleyde y su padre Célio Cordeiro, tiene dos hermanos, César Correia y Renato Correia.

Biografía 
Leonardo nació en São Paulo, en su infancia, comenzó a seguir el trabajo de su madre con el dúo Zezé Di Camargo y Luciano, en espectáculos y programas de televisión.A los 15 años, comenzó su carrera haciendo clips para el dúo, y adentrándose en el mundo artístico. Algún tiempo después, empezó a especializarse y a hacer cursos profesionales para su propio desarrollo y negocio.

Fue creada por la familia que da nombre a la agencia, Caldi Comunicação, que existe desde hace más de 21 años, y tuvo su expansión en 2005, con la entrada de dinamismo, ingenio y nuevos negocios, que fueron creados por Leonardo junto con su madre. Contribuyeron significativamente para el estilo musical "sertanejo universitário", además del trabajo con otros géneros musicales, con servicios a marcas, empresas, espectáculos y emprendimientos artísticos.

Referencias 

Hombres
Nacidos en São Paulo
Nacidos en 1988
Empresarios de Brasil